Denis Murphy est un nom pouvant désigner:

 (c. 1745/55-1842), peintre irlandais de miniatures
 (1830-1901), officier américain de la Guerre de Sécession
Denis Murphy (1870-1947), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1910-1974), musicien et fiddler irlandais
 (1910-1989), joueur irlandais de hurling
 (1936-1984), homme politique australien du Queensland
 (né en 1939), joueur irlandais de hurling
 (né en 1948), homme politique britannique
 (né en 1990), joueur irlandais de hurling

Voir aussi

Murphy, Denis